Engineers Prague je univerzitní hokejový klub reprezentující ČVUT, ČZU a VŠE v Praze, který od sezony 2019/2020 hraje Univerzitní ligu ledního hokeje. Byl založen v roce 2015 pod názvem Technika Praha studenty ČVUT a VŠE. Současný název nese od roku 2017, kdy se k nim připojili i studenti ČZU. Od roku 2015 hrál tým evropskou univerzitní soutěž, kterou v létě roku 2019 vyměnil za první českou Univerzitní ligu ledního hokeje, která se pyšní oficiální podporou Českého svazu ledního hokeje. 

Prezidentem klubu je v současnosti Aleš Příhoda, trenérské duo tvoří Daniel Fuks a Daniel Kolář. Domácí utkání hrají Engineers na Zimním stadionu Hvězdy Praha v pražských Vokovicích. Klubové barvy jsou tmavě modrá, bílá a oranžová.

Generálním partnerem klubu je společnost AKKA, hlavním partnerem je Backbone, s.r.o. Klub dále mimo jiné spolupracuje se studentskými spolky na partnerských univerzitách a pravidelně se účastní studentských akcí.

Sezóna 2019/2020 
V premiérové sezóně Univerzitní liga ledního hokeje 2019/2020 tým Engineers ovládl základní část, když vyhrál 17 z 20 zápasů a na prvním místě měl před týmem Masarykovy univerzity v Brně náskok 11 bodů. Kvůli koronavirové krizi bylo vedením ligy zrušeno plánované play off. Engineers tak byli vyhlášeni vítězem ročníku a převzali pohár pro vítěze základní části. Pohár Jana Palacha pro vítěze play off se neuděloval.

V závěru sezóny se Engineers objevili poprvé na obrazovkách ČT sport v rámci pražského derby proti týmu UK Hockey Prague. Bohužel, zápas musel být kvůli koronaviru odehrán bez účasti diváků.

Úspěchy 
Tým Engineers se v dubnu 2019 zúčastnil mezinárodního turnaje univerzitních hokejových týmů v Pekingu, kde v konkurenci 8 týmů z celého světa obsadil druhé místo.

Vítěz Univerzitní liga ledního hokeje 2019/2020.

Reference 

Univerzitní sportovní kluby v Česku
Hokejové kluby v Praze
Vysoké školy v Praze